O Pumar puede referirse a:

O Pumar (Alfoz), lugar de la parroquia de Carballido, concello de Alfoz.
O Pumar (Arbo), lugar de la parroquia de Arbo, concello de Arbo.
O Pumar (Maroxo), lugar de la parroquia de Maroxo, concello de Arzúa.
O Pumar (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Bazar, concello de Castro de Rey.
O Pumar (Cenlle), lugar de la parroquia de Trasariz, concello de Cenlle.
O Pumar (Cerceda), lugar de la parroquia de Cerceda, concello de Cerceda.
O Pumar (Irijoa), lugar de la parroquia de Coruxou, concello de Irixoa.
O Pumar (Laracha), lugar de la parroquia de Montemaior, concello de Laracha.
O Pumar (Monfero), lugar de la parroquia de San Fiz de Monfero, concello de Monfero.
O Pumar (Toiriz), lugar de la parroquia de Toiriz, concello de Pantón.
O Pumar (Tribás), lugar de la parroquia de Tribás, concello de Pantón.
O Pumar (A Ferreirúa), lugar de la parroquia de A Ferreirúa, concello de Puebla del Brollón.
O Pumar (Fornelas), lugar de la parroquia de Fornelas, concello de Puebla del Brollón.
O Pumar (Óutara), lugar de la parroquia de Óutara, concello de Puebla del Brollón.
O Pumar (Poyo), lugar de la parroquia de Samieira, concello de Poyo.
O Pumar (Rois), lugar de la parroquia de Urdilde, concello de Rois.
O Pumar de Abaixo, lugar de la parroquia de Recemel, concello de Somozas.
O Pumar de Arriba, lugar de la parroquia de Recemel, concello de Somozas.
O Pumar (Trazo), lugar de la parroquia de Castelo, concello de Trazo.
O Pumar (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Bodaño, concello de Villa de Cruces.